Глушко́ — українське прізвище. Відомі носії:

Антропоніми 
 Глушко Антін Кузьмович (1884–1919) — російський революціонер, радянський державний і партійний діяч, перший голова Таганрозького комітету РСДРП.
 Глушко Валентин Петрович (1908–1989) — учений-ракетник, інженер-конструктор ракетних систем і двигунів.
 Глушко Василь Іванович — декан факультету Національного університету «Запорізька політехніка», заслужений працівник освіти України.
 Глушко Наталія Любомирівна — завідуюча відділення обласної клінічної лікарні Івано-Франківської обласної ради, заслужений лікар України.
 Глушко Олександр Вікторович (1984—2021) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Глушко Олександр Кіндратович (14 серпня 1938, Покровка (Очаківський район)) — прозаїк. Кандидат філологічних наук. Головний редактор журналу «Вітчизна».
 Глушко Сильвестр Васильович (1896–1964) — український історик школи Михайла Грушевського.
 Глушко Степан — хорунжий УСС.
 Глушко Тод (1970) — канадський хокеїст.
 Глушко Федір Іванович (1905—1973) — український бандурист.
 Юрій Глушко-Мова (1882—1942) — Голова Українського далекосхіднього секретаріату.

Космоніми 
 Глушко — кратер на Місяці, поіменований на честь Глушка В. П.
 Глушко — астероїд, поіменований на честь Глушка В. П.

Примітки 

Українські прізвища